Цыцин — фамилия. Известные носители:

 Цыцин, Виктор Николаевич (1931—1976) — ленинградский архитектор.
 Цыцин, Никита Викторович (род. 1961) — ленинградский и петербургский художник. Сын архитектора В. Н. Цыцина.
 Цыцин, Сергей Викторович (род. 1957) — ленинградский и петербургский архитектор. Сын архитектора В. Н. Цыцина.

См. также 
 Цицин
 Цицианов

Примечания